The Cowboy and the Lady steht für:

 The Cowboy and the Lady (Lied), oscarnominiertes Lied von Lionel Newman (1938)
 The Cowboy and the Lady, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Mein Mann, der Cowboy (1938)